

События 
 август — сентябрь. Нападение норманнов на Лиссабон (20 августа), Кадис и Сидонию.
 Неудачная попытка норманнов высадиться в Галисии.
 2 октября, Севилья. Нападение кораблей «ал-Маджус ар-Рус» на Севилью. Русы берут город штурмом, убивают и захватывают в рабство множество жителей, городские стены разрушены.
 1 ноября. Бой у Таблады. Мусульмане наносят поражение норманнам. Убито тысяча викингов и четыреста взято в плен. Тридцать кораблей сожжено.
 Клавихо. Сражение между королём Астурии Рамиро I и Абд ар-Рахманом II, разгром мусульман. Рамиро I отказывается от налога Cien Doncellas, который христианские короли платили со времён Маурегато, с 783 года.
 Экспедиция армии халифа против Верхней Границы и Бану Каси.
 Начался понтификат папы римского Сергия II (до 847 года).
 Июнь — папа Сергий короновал Людовика II королём Италии. Людовик стал соправителем своего отца Лотаря I.
 Церковный собор, восстановивший иконопочитание в Византии.
 Король Западно-Франкского королевства Карл Лысый снова бесполезно осадил Тулузу, которую узурпировал Пипин II.
 Войска Аббасидского халифата победили регента Византийской империи Феоктиста под Мавропотамом.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 844 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 844 году
 Михаил I Рангави — Византийский император

См. также